Михаил Вершинин:
 Вершинин, Михаил Алексеевич (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Вершинин, Михаил Максимович (Шульман, 1923—1987) — советский писатель, поэт-песенник и редактор.